Alfons Heuvelmans, Belgisch wielrenner
 Bernard Heuvelmans, Belgisch zoöloog
 Florimond Heuvelmans, Belgisch advocaat, politicus en Vlaams activist
 Jannes Heuvelmans, Nederlands zanger en acteur
 Leopold Heuvelmans, Belgisch wielrenner
 Luc Heuvelmans, Belgisch wielrenner
 René Heuvelmans, Belgisch wielrenner

Nederlandse of Vlaamse achternaam